Поцюс () — литовская фамилия. Известные носители:

 Поцюс, Альгирдас (1930—2021) — литовский писатель.
 Поцюс, Арвидас (род. 1957) — литовский государственный служащий и дипломат, генерал-лейтенант. Командующий Вооружёнными силами Литвы (2009 по 2014).
 Поцюс, Мартинас (род. 1986) — литовский баскетболист.
 Поцюс, Ремигиюс (род. 1968) — литовский футболист.